Der Begriff Classis (lateinisch „Herbeirufung“, auch im Sinne von „Ladung“, „Aufgebot“) bezeichnet:

 eine Klasse von römischen Bürgern entsprechend der Einteilung des Servius Tullius
 eine Abteilung im römischen Heer, siehe Classis (Militär)
 die römische Kriegsflotte, siehe Römische Marine. Als Teile dieser Flotte die
 Classis Britannica mit Heimathafen in Gesoriacum, die im englischen Kanal operierte
 Classis Germanica mit Heimathafen in Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln), die auf dem Rhein operierte
 Classis Misenensis mit Heimathafen in Misenum
 Classis Pannonica, die auf den Flüssen Donau, Drau und Save operierte
 Classis Pontica, die im Schwarzen Meer operierte
 Classis Ravennatis mit Heimathafen Classis bei Ravenna
 Classis Seleucena, die den Orontes sicherte
 den römischen Kriegshafen bei Ravenna, siehe Militärhafen von Classe
 einen Zusammenschluss von benachbarten Kirchengemeinden, vor allem bei reformierten Kirchen, siehe Classis (Kirche)
 in der biologischen Systematik der lateinische Name einer Klasse, siehe Klasse (Biologie)